Ву́лиця Іва́на Сірка́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Івана Сірка 
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Борисполі
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Броварах
 Вулиця Івана Сірка — вулиця у Вінниці
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Дрогобичі
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Городку Хмельницької області
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Житомирі
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Запоріжжі
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Золочеві Львівської області
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Калуші
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Кам'янському
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Каховці
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Києві
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Кривому Розі
 Вулиця Івана Сірка — вулиця у Львові
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Полтаві
Вулиця Івана Сірка — вулиця в Рівному
Вулиця Івана Сірка — вулиця в Славуті
 Вулиця Івана Сірка — вулиця в Стрию
Вулиця Івана Сірка — вулиця в Хмельницькому
Вулиця Івана Сірка — вулиця в Чернігові
Вулиця Івана Сірка — вулиця в Шепетівці.
Вулиця Івана Сірка — вулиця в місті Шостка. 
Вулиця Івана Сірка — вулиця в Яготині

Вулиця Сірка 
 Вулиця Сірка — вулиця в Городку Львівської області
 Вулиця Сірка — вулиця в Дніпрі
 Вулиця Сірка — вулиця в Явореві

Вулиця Отамана Сірка 
 Вулиця Отамана Сірка — вулиця в Ізмаїлі
 Вулиця Отамана Сірка — вулиця в Ізюмі

Провулок Івана Сірка 
 Провулок Івана Сірка — провулок в Білій Церкві
 Провулок Івана Сірка — провулок в Вінниці
 Провулок Івана Сірка — вулиця в Каховці

Провулок Отамана Сірка 

 Провулок Отамана Сірка — вулиця в Ізмаїлі

Вулиці, названі на честь людей